Das Toray Pan Pacific Open 2007 war die 32. Ausgabe des Tennis-Teppichplatzturniers für Frauen in Tokio, Japan. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Es fand vom 30. Januar bis 4. Februar 2007 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Jelena Dementjewa und im Doppel die Paarung bestehend aus Lisa Raymond und Samantha Stosur.

Im Einzel gewann Martina Hingis gegen Ana Ivanović mit 6:4, 6:2 und im Doppel Lisa Raymond / Samantha Stosur gegen Vania King / Rennae Stubbs mit 7:66, 3:6, 7:5.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Turniers
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Shibuya